Faramans (Ain)
 Faramans (Isère)